Haraholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haraholm (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Haraholm (vid Saverkeit, Houtskär), Åboland, 
 Haraholm, Nagu, Åboland, 
 Haraholm, Ingå, Nyland,

Se även
Haraholmen
Haraholma
Harholm

Robotskapade Finlandförgreningar